Die Scottish Football League Division One wurde 1935/36 zum 43. Mal ausgetragen. Es war zudem die 46. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 10. August 1935 und endete am 29. April 1936. In der Saison 1935/36 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 18. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Der Airdrieonians FC und Ayr United stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 50 Treffern Jimmy McGrory von Celtic Glasgow.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1935/36 bei statto.com
 Scottish Division One 1935/36 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1935/36
1935 36